

Codici 
 lcf – codice ISO 639-3 della lingua lubu

Altro 
 Ford LCF  – autocarro prodotto da Ford
 Notazione LCF per i grafi hamiltoniani cubici